Вади́м Фёдорович Ры́ндин (, Москва — 9 апреля 1974, Москва) — советский, российский театральный -живописец, педагог. Народный художник СССР (1962). Лауреат Сталинской премии второй степени (1950).

Биография 
Вадим Рындин родился в Москве.

В 1918—1922 годах учился в Свободных художественно-технических мастерских в Воронеже, затем, в 1922—1924 годах, во ВХУТЕМАСе. 

Был членом объединений «Маковец», «Четыре искусства», Общества московских художников.

В 1931—1934 годах — главный художник Камерного театра, в 1935—1944 — Театра им. Е. Вахтангова, в 1944—1947 — Театра им. В. Маяковского. В 1947 году вернулся в Театр им. Е. Вахтангова, где занимал пост главного художника до 1958 года. Одновременно, с 1953 года — главный художник Большого театра Союза ССР.

В его работах конца 1920-х — начала 1930-х годов ощутимо влияние конструктивизма. Сочетал условные конструкции с живописными декорациями, часто использовал как основу оформления спектакля единую сценическую установку. В целом его творчеству присущи романтический пафос, эмоциональная насыщенность и лаконизм образов, тяготение к героико-эпическим решениям и ёмким метафорам.

С 1965 года преподавал в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова (профессор).

Академик Академии художеств СССР (1964; член-корреспондент 1947). Член Союза художников СССР.

Член ВКП(б) с 1951 года.

Умер 9 апреля 1974 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок № 7).

Семья 
 Жена: Каршанова Августа Михайловна (1907-1990)
Дочери:
 Наталия (1936—2022), археолог, профессор МГУ 
 Анна (род. 1937), искусствовед, академик РАХ. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995).

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР (1935)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1947)
 Народный художник РСФСР (1959)
 Народный художник СССР (1962)
 Сталинская премия второй степени (1950) — за оформление спектакля «Заговор обречённых» Н. Е. Вирты в Театре им. Е. Вахтангова
 Орден Ленина (1972)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (в т.ч. 1941)
 Орден «Знак Почёта» (1959)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»

Оформление спектаклей 
Воронежский драматический театр
  — «Разбойники» Ф. Шиллера. Постановщик Я. Леин

Воронежский театр вольных мастеров (октябрь 1923 — апрель 1924)
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя. Постановщик А. В. Ридаль
  — «Гамлет» Уильяма Шекспира. Постановщик А. В. Ридаль

Летний театр «Аквариум», Москва
  — «Республика на колёсах» Я. Мамонтова. Постановщик Э. Краснянский

Театр имени Моссовета
  — «Богатые невесты» А. Н. Островского. Постановщик В. Ф. Фёдоров (премьера — 1 октября)

Ленинградский государственный академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова
  — «Тарас Бульба» В. Соловьева-Седого (балетмейстер Ф. Лопухов)
  — «Гаянэ» А. Хачатуряна (балетмейстер Н. Анисимова)

Ленинградский драматический театр
  — «Укрощение строптивой» У. Шекспира. Постановщик А. Тутышкин (премьера — 26 апреля)

Ленинградский академический Большой драматический театр имени М. Горького
  — «Заговор чувств» Ю. Олеши. Постановщик К. К. Тверской (премьера — 28 декабря)
  — «Не сдадимся» C. Семёнова. Постановщик В. Ф. Фёдоров (премьера — 17 октября)

Свердловский театр оперы и балета имени А. В. Луначарского
  — «Разлом» В. Фемелиди. Постановщик И. Келлер, Б. Кушнир

Московский рабочий художественный театр
  — «Платон Кречет» А. Корнейчука. Постановщи: А. Кричко

Московский ГОСЕТ
  — «Беспокойная старость» Л. Рахманова. Постановщик И. Кролль
  — «Суламифь» А. Гольдфадена. Постановщик С. Михоэлс

1-й Белорруский государственный драматический театр
  — «Великодушие» В. Головчинера. Постановщик Л. Литвинов

Эрмитаж, город Москва
  — Эстрадная программа Государственного джаза РСФСР под управлением Леонида Утёсова

Московский цирк
  — Цирковая программа. Постановщик Ю. Юрский
  — Цирковая программа. Постановщик Ю. Юрский
  — Цирковая программа. Постановщик Ю. Юрский, Б. Шахет
  — Цирковая программа. Постановщик Ю. Юрский
  — Цирковая программа. Постановщик Ю. Юрский

Московская оперетта
  — «Как её зовут?» Л. Пульвера, Н. Адуева. Постановщик Г. Ярон, Р. Корф, балетмейстер А. Чекрыгин (премьера — 8 марта)
  — «Цыганская любовь» Ф. Легара, В. Регинина. Постановщик Н. Бранин, И. Донатов, балетмейстер И. Бойко (премьера — 8 августа)
  — «Холопка» Н.Стрельникова, Е. Геркена. Постановщик И. Рапопорт, режиссёры: А. Гедройц и В. Даминский, балетмейстеры В. Бурмейстер и А. Томский (премьера — 1 августа)
  — «Моя Гюзель» Б. Александрова, Е. Помещикова, Н. Рожкова. Постановщик Г. Ярон, режиссёр В. Даминский, балетмейстер Н. Холфин (премьера — 24 марта)
  — «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова, Л. Юхвида. Постановщик Г. Ярон, режиссёр Л. Тарский, балетмейстер В. Варковицкий (премьера — 18 февраля)

Центральный детский театр (в 1921—1936 — Московский театр для детей)
  — «Ребячий фронт» (эстрадное обозрение) В. Любимовой, Г. Владычиной, А. Барто. Постановщик Э. Мей
  — «Тревожный сбор» А. Барто. Постановщик Э. Мей
  — «Путешествие Кати-малолетки по большой карте пятилетки» С. Розанова (кукольный театр). Режиссер С. Розанов
  — «Я — мало, мы — сила» Э. Мэя, Н. Сац. Режиссёр Э. Мей
  — «Бей, барабан, борьбу» Р.Бегак, Н. Паркалаб. Режиссер О. Басов
  — «Настоящий пролетарий» А. Наврозова. Режиссёр Э. Мей
  — «Бой начался» С. Розанова. Постановщик Э. Мей
  — «Электричество» С. Розанова. Постановщик И. Рапопорт
  — «Сказка о царе Салтане» А. Пушкина. Постановщик В. Д. Королёв
  — «Мик» Н. Шестакова. Постановщик Н. Сац
  — «Эмиль и его товарищи» Э. Кестнера. Постановщик Н. Сац
  — «Сказка о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. Постановщик В. Королёв
  — «Золотой ключик» А. Толстого. Постановщик Н. И. Сац, В. Д. Королёв (премьера — 10 декабря)
  — «Белеет парус одинокий» В. Катаева. Постановщик В. Д. Королёв
  — «Коньки» С. Михалкова. Постановщик И. Рапопорт
  — «Изобретатель и комедиант» Д. Даниэля, Д. Кабалевского. Постановщик И. Рапопорт, Е. Васильева (премьера — 11 апреля)
  — «Первая любовь» Р. Фраермана. Постановщик И. Рапопорт

Таджикский театр оперы и балета имени С. Айни
  — «Кузнец Кова» С. Баласаняна, Ш. Бобокалонова. Постановщики Д. Камерницкий, Н. Зиновьев
  — Балет «Ду Гуль» («Две розы») А. Ленского. Балетмейстер К. Голейзовский

Московский театр сатиры
  — «Пигмалион» Дж. Б. Шоу. Постановщик Л. М. Крицберг (премьера — 16 апреля)
  — «Джиоконда» Н. Ф. Погодина. Постановщик Н. М. Горчаков (премьера — 23 января)
  — «Чёртов мост» А. Н. Толстого. Постановщики В. Я. Станицын, Л. М. Крицберг (премьера — 18 марта)
  — «Страшный суд» В. В. Шкваркина. Постановщики Н. М. Горчаков, С. К. Блинников (премьера — 16 февраля)
  — «Кто виноват» Г. Д. Мдивани. Постановщик Э. Б. Краснянский (премьера — 9 июля)
  — «Свадьба с приданым» Н. М. Дьяконова. Постановщик Б. И. Равенских (премьера — 12 марта)
  — «Их было трое» В. З. Масса, М. А. Червинского. Постановщик Э. Б. Краснянский (премьера — 6 января)
  — «Господин Дюруа» И. Л. Прута, А. Е. Штейнберга. Постановщик Э. Б. Краснянский (премьера — 16 ноября)

Ленинградский театр музыкальной комедии
  — «В зимнюю ночь» И. Дзержинского. Постановщик А. Тутышкин (премьера — 24 ноября)
  — «Роза Ветров» Б. Мокроусова. Постановщик А. Тутышкин (премьера — 30 июня)
  — «Лучший день её жизни» А. Лепина. Постановщик П. Суханов (премьера — 14 декабря)

Московский драматический театр имени К. С. Станиславского
  — «С любовью не шутят» П. Кальдерона. Постановщик Б. Равенских

Московский театр имени М. Н. Ермоловой
  — «Клуб знаменитых капитанов» В. М. Крепса и К. Б. Минца, Постановка А. Лобанова, (совместно с Б. Аврашовым)
  — «Цюй Юань» Го Мо-жо. Постановщик В. Комиссаржевский

Центральный театр транспорта
  — «Живой портрет» А. Морето. Постановщик В. Гольдфельд

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина
  — «Гоголь» С. Алёшина. Постановщик И. Туманов

Белорусский драматический театр имени Я. Коласа
  — «Враги» М. Горького. Постановщик И. Раевский

Камерный театр
  — «Заговор равных» М. Ю. Левидова. Постановщик А. Я. Таиров (8 ноября — премьера, запрещён цензурой)
  — «Багровый остров» М. Булгакова. Постановщики А. Я. Таиров, Л. Лукьянов (премьера — 11 декабря)
  — «Патетическая соната» М. Кулиша. Постановщик А. Я. Таиров (премьера — 20 декабря, запрещён цензурой)
  — «Неизвестные солдаты» Л. С. Первомайского. Постановщик А. Я. Таиров (премьера — 1 мая)
  — «Кто кого» П. Д. Маркиша. Постановщик А. Я. Таиров (премьера — 6 ноября)
  — «Укрощение мистера Робинзона, или потерянный рай» В. Каверина. Постановщик Л. Л. Лукьянов (премьера — 13 апреля)
  — «Машиналь» Софи Тредуэлл. Постановщик А. Я. Таиров (премьера — 22 мая)
  — «Оптимистическая трагедия» В. В. Вишневского. Постановщик А. Я. Таиров (премьера — 18 декабря)
  — «Правда хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского. Постановщик А. Я. Таиров
  — «Вершины счастья» Д. Дос-Пассоса. Постановщик Л. Лукьянов (премьера — 6 апреля)
  — «Египетские ночи». Постановщик А. Я. Таиров (премьера — 14 декабря)
  — «Без вины виноватые» А. Н. Островского. Постановщик А. Я. Таиров (премьера — 25 декабря)

Театр имени Е. Б. Вахтангова
  — «Аристократы» Н. Погодина. Постановщик: Б. Захавы (премьера — 24 мая)
  — «Много шума из ничего» У. Шекспира. Постановщик И. Рапопорт (премьера — 7 октября)
  — «Флоридсдорф» Ф. Вольфа. Постановщик П. Антокольский (премьера — 18 ноября)
  — «Учитель» С. Герасимова. Постановщик Б. Захава (премьера — 1 декабря)
  — «Олеко Дундич» А. Ржешевского, М. Каца. Постановщик А. Дикий (премьера — 22 февраля)
  — «Русские люди» К. Симонова. Постановщик А. Дикий (премьера — 21 июня)
  — «Сирано де Бержерак» Э. Ростана. Постановщик Н. Охлопков (премьера — 17 октября)
  — «Фронт» А. Корнейчука. Постановщик Р. Симонов (премьера — 6 ноября)
  — «Слуга двух господ» Карло Гольдони. Постановщик А. Тутышкин (премьера — 6 марта)
  — «Русский вопрос» К. Симонова. Постановщик И. Рапопорт (премьера — 3 июня)
  — «Неугасимое пламя» Б. Полевого. Постановщики Р. Симонов, А. Ремизова (премьера — 29 сентября)
  — «Макар Дубрава» А. Корнейчука, Постановщик И. Рапопорт (премьера — 1 мая)
  — «Заговор обречённых» Н. Е. Вирты. Постановщик Р. Симонов (премьера — 22 марта)
  — «Огненная река» В. Кожевникова. Постановщик Б. Захава (премьера — 22 мая)
  — «Миссурийский вальс» Н. Погодина. Постановщики Р. Симонов, И. Рапопорт (премьера — 17 января)
  — «В середине века» Л. Шейнина. Постановщики Р. Симонов, И. Рапопорт (премьера — 29 марта)
  — «Кирилл Извеков» К. Федина. Постановщик Б. Захава (премьера — 11 октября)
  — «В наши дни» А. Софронова. Постановщики Р. Симонов, А. Ремизова (премьера — 22 марта)
  — «Седая девушка» Хэ Цзинчжи и Дин Ни. Постановщик С. Герасимов (премьера — 14 июня)
  — «Европейская хроника» А. Арбузова. Постановщики Р. Симонов, А. Ремизова (премьера — 15 мая)
  — «Кандидат партии» А. Крона. Постановщик Б. Захава (премьера — 5 сентября)
  — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Постановщик И. Рапопорт (премьера — 21 октября)

Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко
  — «Доктор Айболит» И. В. Морозова. Балетмейстер Н. С. Холфин, дирижёр В. А. Эдельман (премьера — 7 марта)
  — «Жанна д’Арк» Н. И. Пейко. Балетмейстер В. П. Бурмейстер, дирижёр В. А. Эдельман (премьера — 29 декабря)

Театр им. В. Маяковского (до 1954 года — Московский театр драмы)
  — «Павел Греков» Б. И. Войтехова, Л. С. Ленча. Постановщики М. Ф. Астангов, М. Е. Лишин, режиссёр Т. Д. Соловьев (премьера — 10 января)
  — «Сыновья трёх рек» В. М. Гусева. Постановщик Н. П. Охлопков, режиссёры Е. И. Страдомская, А. Е. Беляевский (премьера — 26 марта)
  — «Пёстрые рассказы» по А. П. Чехову. Постановщик В. Н. Власов (премьера — 15 июля)
  — «Лисички» Л. Хеллмана. Постановщик Е. И. Страдомская, режиссёр Е. И. Зотова (премьера — 3 апреля)
  — «Не было ни гроша, да вдруг алтын» А. Н. Островского. Постановщик В. Ф. Фёдоров (премьера — 9 июля)
  — «Молодая гвардия» по А. А. Фадееву. Постановщики Н. П. Охлопков, Е. И. Страдомская. Режиссеры Е. И. Зотова, С. И. Каминка (премьера — 8 февраля)
  — «Таня» А. Н. Арбузова. Постановщик А. М. Лобанов, сопостановщик М. И. Бабанова (премьера — 11 июня)
  — «Судьба Реджинальда Дэвиса» В. М. Кожевникова, И. Л. Прута. Постановщик В. Ф. Фёдоров, режиссёр Е. И. Зотова (премьера — 7 июля)
  — «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. Постановщик А. Д. Попов, режиссёры М. И. Бабанова, В. А. Латышевский (премьера — 11 июня)
  — «Мать» по М. Горькому (инсценировка Н. П. Охлопкова). Постановщик Ф. Н. Каверин (премьера — 15 ноября)
  — «Леди и джентльмены» Л. Хеллмана. Постановщик Е. И. Зотова (премьера — 15 октября)
  — «Прага остается моей» Ю. А. Буряковского. Постановщик В. Н. Власов (премьера — 13 апреля)
  — «Путь в грядущее» С. М. Марвича. Постановщики Б. Н. Толмазов, Д. А. Вурос, С. И. Каминки (премьера — 21 апреля)
  — «Дорога свободы» Говарда Фаста. Постановщик Н. П. Охлопков
  — «Гамлет» У. Шекспира. Постановщик Н. П. Охлопков, режиссёр А. В. Кашкин (премьера — 16 декабря)
  — «Медея» Еврипида. Постановщик Н. П. Охлопков, режиссёр А. В. Кашкин (премьера — 10 декабря)

Малый театр
  — «Салют, Испания!» А. Н. Афиногенова. Постановщик В. Н. Пашенная, режиссёр А. М. Азарин (премьера — 23 ноября)
  — «Волк» Л. М. Леонова. Постановщик И. Я. Судаков (премьера — 3 мая)
  — «Двенадцатая ночь» У. Шекспира. Постановщик В. Ф. Дудин, балетмейстер В. И. Цаплин (премьера — 19 июня)
  — «Ярмарка тщеславия» И. В. Ильинского по В. Теккерею. Постановщики И. В. Ильинский и В. И. Цыганков, режиссёр Т. А. Еремеева (премьера — 27 декабря)
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренева. Постановщики И. В. Ильинский и В. И. Цыганков, балетмейстер А. А. Румнев (премьера — 7 ноября)
  — «Госпожа Бовари» Т. А. Битрих-Еремеевой по роману Г. Флобера. Постановщики И. В. Ильинский и А. А. Шипов, балетмейстер В. П. Бурмейстер (премьера — 20 сентября)

МХАТ СССР им. М. Горького
  — «Земля» Н. Е. Вирты. Постановщики Л. М. Леонидов, Н. М. Горчаков (премьера — 5 ноября)
  — «Достигаев и другие» М. Горького. Постановщики Л. М. Леонидов, И. М. Раевский (премьера — 31 октября)
  — «Зимняя сказка» У. Шекспира. Постановщики М. Н. Кедрова, режиссёр А. М. Карев (премьера — 2 января)
  — «Нахлебник» И. С. Тургенева. Постановщик Г. Г. Конского, режиссёр В. И. Захаров (премьера — 12 марта)

Большой театр
  — «Абесалом и Этери» З. П. Палиашвили. Режиссёр Р. Симонов, балетмейстер Д. Джавришвили (премьера — 19 июня)
  — «Дон Кихот» Л. Минкуса. Балетмейстер Р. Захаров
  — «Травиата» Дж. Верди. Режиссёр Б. Покровский, дирижёр А. Ш. Мелик-Пашаев (премьера — 30 декабря)
  — «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова. Режиссёр Б. Покровский, балетмейстер В. Вайнонен (премьера — 30 декабря)
  — «Никита Вершинин» Кабалевского. Режиссёр Л. Баратов (премьера — 26 ноября)
  — «Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта. Режиссёры Б. Покровский, Г. П. Ансимов, дирижёр Б. Э. Хайкин (премьера — 27 января)
  — балет «Лауренсия» А. Крейна. Дирижёр Ю. Файер, балетмейстер В. Чабукиани (премьера — 19 февраля)
  — балет «Гаянэ» А. Хачатуряна. Дирижёр Ю. Файер, балетмейстер В. Вайнонен (премьера — 22 мая)
  — «Мать» Т. Н. Хренникова. Режиссёр Н. Охлопков, дирижёр Б. Хайкин (премьера — 26 октября)
  — балет «Шопениана» Ф. Шопена, Режиссёр Е. Гейденрейх, дирижёр Ю. Файер, балетмейстер М. М. Фокин (премьера — 31 октября)
  — «Банк-бан» Ф. Эркеля. Режиссёр Б. Покровский (премьера — 22 апреля)
  — «Джалиль» Н. Г. Жиганова. Режиссёр Б. Покровский, дирижёр Б. Хайкин (премьера — 19 июня)
  — «Война и мир» С. С. Прокофьева. Режиссёр Б. Покровский, балетмейстер Р. Захаров, дирижёр А. Мелик-Пашаев (премьера — 15 декабря)
  — балет «Паганини» C. Рахманинова. Балетмейстер Л. М. Лавровский, дирижёр Е. Ф. Светланов (премьера — 7 апреля)
  — «Фауст» Ш. Гуно. Режиссёр Р. Симонов, балетмейстер Л. Лавровский (премьера — 9 февраля)
  — «Ночной город» Б. Бартока. Балетмейстер Л. М. Лавровский
  — «Судьба человека» И. Дзержинского. Режиссёр Б. Покровский (премьера — 17 октября)
  — «Спартак» А. Хачатуряна. Балетмейстер Л. В. Якобсон, дирижёр П. Э. Фельдт (премьера — 4 апреля)
  — «Фальстаф» Дж. Верди. Режиссёр Б. Покровский
  — «Дон Карлос» Дж. Верди. Режиссёр И. М. Туманов, дирижёр А. Найденов (НРБ)
  — «Октябрь» В. Мурадели. Режиссёр И. М. Туманов, дирижёр Е. Ф. Светланов
  — «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н. А. Римского-Корсакова. Режиссёр И. М. Туманов, дирижёр Р. П. Глазуп
  — «Оптимистическая трагедия» А. Холминова, А. Машистова, Вс. Вишневского. Режиссёр И. М. Туманов, дирижёр Г. Н. Рождественский
  — «Неизвестный солдат» К. В. Молчанова. Режиссёр Б. Покровский, дирижёр Б. Э. Хайкин
  — «Фауст» Ш. Гуно. Режиссёр О. М. Моралев, дирижёр Б. Э. Хайкин
  — «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова. Режиссёр И. М. Туманов, дирижёр Ю. И. Симонов
  — «Икар» С. Слонимского. Балетмейстер В. В. Васильев

Примечания

Литература 
 Костина Е. В. Ф. Рындин. М., 1955;
 Ванслов В. В. Рындин. М., 1965;
 Березкин В. И. В. Рындин. М., 1974.

Выпускники ВХУТЕМАСа
Сценографы Большого театра
Персоналии:Московский Художественный академический театр имени Горького
Персоналии:Малый театр Москвы
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Персоналии:Московский академический театр им. Вл. Маяковского
Персоналии:Камерный театр Таирова‎
Персоналии:Московский театр сатиры
Персоналии:РАМТ
Персоналии:Московский театр оперетты
Персоналии:Цирк Никулина на Цветном бульваре
Преподаватели МГХИ им. Сурикова
Художники-педагоги
Оперные сценографы
Театральные художники СССР
Театральные художники России
Художники русского авангарда
Графики русского авангарда
Театральные художники русского авангарда
Члены Союза художников СССР
Действительные члены Академии художеств СССР
Члены КПСС
Члены объединения «Маковец»
Члены Общества московских художников‎
Похороненные на Новодевичьем кладбище